Diese Liste enthält alle offiziellen Spiele der französischen Fußballnationalmannschaft der Männer.

1904 bis 1909 
Von 1904 bis 1908 wurden die Spiele der Franzosen unter der Ägide der Union des sociétés françaises de sports athlétiques (USFSA) ausgetragen; von 1908 bis nach dem Ersten Weltkrieg war der Comité Français Interfédéral (CFI) dafür zuständig.

1910 bis 1919

1920 bis 1929 
Mit diesem Zeitraum beginnt die Zuständigkeit der 1919 gegründeten Fédération Française de Football (FFF; bis zum Zweiten Weltkrieg: Fédération Française de Football Association, kurz FFFA) für die Nationalmannschaft.

1930 bis 1939

1940 bis 1949

1950 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik

Gegner

Anlässe

Spielorte

Spielstädte

Länderspielbilanzen 
Frankreich war erster Länderspielgegner für Belgien (1904), Dänemark (1908), Italien (1910), Luxemburg (1911) und die Schweiz (1905)

Weblinks 
 fff.fr: Website des französischen Fußballverbandes FFF (französisch)

Frankreich
!